Paris FC er en fransk fodboldklub for kvinder, hjemmehørende i Viry-Châtillon, en forstad til Paris. Klubben er kvindernes afdeling af mændenes Ligue 2 klub Paris FC. Klubben blev etableret i 1971 og spiller i Division 1 Féminine, der er Frankrigs bedste række i kvindernes fodbold. Klubben har spillet i førstedivision siden 1987.

Aktuel trup 
.

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Frankrig